Kiel puede hacer referencia a:

Nombres 
 Kiel Martin (1944-1990), actor estadounidense;
 Kiel McClung (1985-), jugador estadounidense de fútbol soccer;
 Kiel McLeod (1982-), jugador canadiense de hockey sobre hielo;

Apellidos 
 Friedrich Kiel (1821-1885), compositor alemán;
 Henry Kiel (1871-1942), alcalde estadounidense número 32 de San Luis (Misuri);
 Peter Kiel (1958-), jugador australiano de fútbol de reglas australianas;
 Richard Kiel (1939-), actor estadounidense;
 Terrence Kiel (1980-2008), jugador estadounidense de fútbol americano;
 Yehuda Kiel (1916-2011), educador israelí;

Lugares 
 Kiel, capital del estado Schleswig-Holstein;
 Kiel (Wisconsin), ciudad de Wisconsin;
 Municipio de Kiel, municipio estadounidense del estado de Minnesota
 Canal de Kiel, canal artificial situado en el mar Báltico;
 Bahía de Kiel, bahía situada en el mar Báltico;
 Antiguo Jardín Botánico de Kiel, antiguo jardín botánico y arboreto de la ciudad de Kiel;
 Jardín Botánico de la Universidad de Kiel, jardín botánico y arboreto administrado por la Universidad de Kiel;

Deportes 
 THW Kiel, equipo de balonmano de la ciudad de Kiel;
 Holstein Kiel, equipo de fútbol soccer de la ciudad de Kiel;
 Kiel Baltic Hurricanes, equipo de fútbol americano de la ciudad de Kiel;
 Kiel Auditorium, recinto deportivo situado en San Luis, Misuri (demolido);
 Scottrade Center (originalmente Kiel Center), es un recinto deportivo situado en San Luis, Misuri;

Otros usos 
 Tratado de Kiel, tratado internacional entre Suecia y Dinamarca-Noruega, firmado en 1814 en la ciudad de Kiel;
 Levantamiento marinero en Kiel, rebelión contra el gobierno imperial alemán al final de la Primera Guerra Mundial;
 Kaiserliche Werft Kiel, compañía alemana de construcción naval en la ciudad de Kiel;
 Universidad de Kiel, universidad pública alemana situada en la ciudad de Kiel.